Njoro bezeichnet

 alternative Schreibweise für Nyoro
 Njoro (Fluss), Fluss in Kenia
 Njoro (Kenia), Ort in Kenia
 Njoro (Sambia), Ort in Sambia
 Njoro (Kilimandscharo), Ort in der Region Kilimandscharo in Tansania
 Njoro (Manyara), Ort in der Region Manyara in Tansania

Siehe auch:
 Nioro